Krebitz ist der Familienname der folgenden Personen:

 Adrienne Krebitz (* 1947), österreichische Fechterin und Olympiadeteilnehmerin  
 Hans Krebitz (1935–2021), österreichischer Architekt, Maler und Buchautor
 Nicolette Krebitz (* 1972), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Musikerin